Prydnad kan syfta på:

 Prydnadsbock – en art i insektsordningen skalbaggar
 Prydnadskudde – en kudde som enbart används som prydnad
 Prydnadskål – en sortgrupp av arten kål
 Prydnadsnot – noter för musikaliska utsmyckningar
 Prydnadstallrik – används som prydnadsföremål på väggar eller bord
 Prydnadsväxt – en växt som odlas för sitt utseende